Mariano Palacios (1988. –)  mexikói színész, énekes és modell.

Élete 
Mariano Palacios Mexikóvárosban született. Egy testvére van, Yamile, aki szintén színész. 2008-tól 2010-ig a Televisa színészképzőjében, a Centro de Educación Artísticában (CEA) tanult.

Karrierjét 2012-ben kezdte a Que bonito amorban, ahol Natalio szerepét játszotta.

2014-ben Diego Echeverríát alakította a La Impostora című sorozatban. Ugyanebben az évben a ¡Si nos dejan! című musical-ben José Alfredot alakította. Ezután megkapta Rodrigo szerepét az El color de la pasión című telenovellában.

Filmográfia

Telenovellák

Színház 
 Mentiras ... Emmanuel
 ¡Si nos dejan! (2014) ... José Alfredo

Jegyzetek

Források 
 
 aimich.org - Mariano Palacios

Mexikói színészek
1988-ban született személyek
Élő személyek